Zeiselgraben ist ein Gewässername:

 Zeiselgraben (Franzosengraben), rechter Zufluss des Franzosengrabens (zum Sickersbach) nach Mainbernheim, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Zeiselgraben (Katzbach), linker Zufluss des Katzbachs (zum Kraichbach) vor Stettfeld, Gemeinde Ubstadt-Weiher, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Zeiselgraben (Kohlgraben), am Unterlauf Zaggraben, linker Zufluss des dort noch Hirschgraben genannten Kohlgrabens (zur Rott, zur Amper im Ammersee) bei Schellschwang, Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:
 Zeiselbach